Caius Poetelius Libo Visolus peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Caius Poetelius Libo Visolus, deux fois consul en 360 et 346 av. J.-C. ;
 Caius Poetelius Libo Visolus, consul en 326 av. J.-C.